Mil ist der Name von:

 Mil (Hubschrauber), eine Serie sowjetischer/russischer Hubschrauber
 Mil (Währungseinheit), eine ehemalige Währungsuntereinheit in Zypern, Malta, Israel und Palästina
 Miled, einer Figur der keltischen Mythologie Irlands
 Skandinavische Meile, Norwegisch und Schwedisch mil, 10 Kilometer, 10000 Meter
 einer Unterteilung der Maltesischen Lira

Mil ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Mil (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Johannes A. J. van Mil (Johan van Mil; 1959–2008), niederländischer Schachspieler
 Loek van Mil (1984–2019), niederländischer Baseballspieler
 Michail Leontjewitsch Mil (1909–1970), russischer Hubschrauberkonstrukteur

MiL steht als Abkürzung für:

 Model in the Loop, ein Test auf der Modellebene

mil steht als Abkürzung für:

 Symbol einer Maßeinheit des Winkels, siehe Artilleristischer Strich
 milli-inch bzw. 1/1000 inch, entsprechend 0,0254 mm oder 25,4 µm oder 2,54 × 10−5 m, siehe auch Thou
 mil, Kürzel des Cartoonisten Ioannis Milionis

.mil steht als Abkürzung für:

 .mil, die Top-Level-Domain, die nur für militärische Einrichtungen der USA verwendet wird

MIL ist die Abkürzung für:

 eine US-amerikanische technische Militärnorm, siehe United States Military Standard oder bspw. MIL-STD-1553
 Mahjong International League mit Sitz in Lausanne
 Malfunction Indication Lamp, welche einen OBD-relevanten Fehler bei einem Kraftfahrzeug anzeigt: Motorkontrollleuchte
 Matériaux de l'Institut Lavoisier, nanoporöser Kristall
 Matrox Imaging Library, Software-Entwicklungs-Bibliothek für Bildverarbeitung und Bildanalyse der Firma Matrox
 Media Integration Layer, die Windows Presentation Foundation greift darauf zurück
 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (Brandenburg), Ministerium des Landes Brandenburg
 Module Interconnection Language
 IATA-Sammelcode für die Mailänder Flughäfen
 Landkreis Miltenberg (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:
 Miel (Begriffsklärung)
 Mill
 Mil-

Abkürzung